Normalprofil kan avse:

Normalprofil (järnvägsteknik) – ett järnvägstekniskt begreppet som beskriver tvärsnittsmått för en järnväg
Normalprofil (byggteknik) – noggrant specificerade balkar för stålbyggnad